Суперкубок УЄФА 2010 — 35-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2009–2010 італійський «Інтернаціонале» та переможець Ліги Європи 2009–2010 іспанський «Атлетіко». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 27 серпня 2010 року. За підсумками гри титул володая Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобув «Атлетіко».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2009—2010
 Ліга Європи УЄФА 2009—2010

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2010 

2010 у футболі
2010
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2010